Courtefontaine puede referirse a: 

 Courtefontaine, comuna francesa situada en Doubs.
 Courtefontaine, comuna francesa situada en Jura.